Artêmio de Antioquia — general e santo romano do 
 Túlio Anatólio Artêmio — nobre romano do 
 Mário Artêmio — oficial romano do 
 Artêmio (vigário) — vigário romano do 
 Artêmio (cônsul honorário) — cônsul bizantino do 

Desambiguações de história